een stadje in de Amerikaanse staat Alabama, zie Reform (Alabama)
 een historisch Oostenrijks motorfietsmerk, zie Reform (motorfiets)
 een verwijzing naar een beweging en daartoe behorende winkels, zie Reformbeweging en Reformwinkel